es una actriz y ex modelo japonesa, regularmente interpreta varios papeles en televisión.

Carrera 
En noviembre de 2010, la Prefectura de Akita la eligió como una de las embajadoras de relaciones públicas oficiales, junto con Nozomi Sasaki, con el propósito de crear una mejor imagen para la prefectura.

Vida personal 
Natsuki es gran fan del anime y el manga. El 6 de junio de 2016, anunció a través de su blog que se había casado con un hombre no-celebridad. La ceremonia de su matrimonio se celebró el 16 de marzo de 2015. El 12 de marzo de 2016, durante el evento de moda de la colección Kobe PRIMAVERA / VERANO 2016, anunció que estaba embarazada. El 7 de julio, dio a luz a una niña sana. El 12 de septiembre de 2018, anunció que estaba embarazada por segunda vez, y el 19 de febrero de 2019, dio a luz a un niño. El 1 de septiembre de 2020, anunció su tercer embarazo a través de su canal oficial de YouTube.

Filmografía

Televisión 
Karyu no Utage (NHK, 2011)
Moyashimon (Fuji TV, 2010)
Real Clothes (Fuji TV, 2009)
Mama-san Volley de Tsukamaete (NHK, 2009)
Fukuie Keibuho no Aisatsu (NHK, 2009)
Real Clothes (Fuji TV, 2008)
4 Shimai Tantei Dan (TV Asahi, 2008)
Sushi Oji! (TV Asahi, 2007)
Hana Yori Dango Returns (TBS, 2007)
Hikari Idaku Tomo yo (光抱く友よ) (Tokai TV)
Tenka Souran (TV Tokyo, 2006)
Attack No.1 (TV Asahi, 2005)
GO!GO!HEAVEN! (TV Tokyo, 2005)
Keijiro Engawa Nikki Primera temporada (NHK, 2004, ep9)
Koinu no Waltz (2004)
Honto ni Atta Kowai Hanashi 1 Yomi no Mori (Fuji TV, 2004, SP)
Suika (NTV, 2003)
Yankee Bokou ni Kaeru (TBS, 2003)
A Letter From Virtuagirl (NHK, 2001)
Abarenbo Shogun Season 10 guest (TV Asahi, 2000)
Moeru!! ROBOCON (燃えろ!!ロボコン) (TV Asahi, 1999)

Películas 
Paradise Kiss (2011)
Hana Yori Dango Final (2008)
Close Your Mind (2007)
Battle Royale II: Requiem (2003)
Kamen Rider Ryuki: Episode Final (2002)
Hitsuji no Uta (2002)
Eko Eko Azaraku 4: The Awakening (2001)
Stacy: Attack of the Schoolgirl Zombies (2001)
Pop Group Koroshiya / Pop Beat Killers (2000)

Anuncios 
Nivea Body (2007~)

Referencias

Enlaces externos 
 Instagram Oficial 
Blog Oficial (ameba) 

Actrices de Japón
Modelos femeninas de Japón
Actores de la prefectura de Akita